Obhájci titulu z minulého ročníku byla dvojce australských tenistů Todd Woodbridge a Mark Woodforde, která titul neobhájila, protože Woodforde ukončil v prosinci 2000 kariéru.

Vítězem se stal čtvrtý nasazený americký pár Donald Johnson a Jared Palmer, když ve finále travnatého grandslamu porazil českou dvojici Jiří Novák a David Rikl.

Nasazení párů 
  Jonas Björkman /  Todd Woodbridge (3. kolo)
  Daniel Nestor /  Sandon Stolle (2. kolo)
  Jiří Novák /  David Rikl (finále)
 ''' Donald Johnson /  Jared Palmer (vítězové)
  Ellis Ferreira /  Rick Leach (čtvrtfinále)
  Mahesh Bhupathi /  Leander Paes (1. kolo)
  Petr Pála /  Pavel Vízner (čtvrtfinále)
  Joshua Eagle /  Andrew Florent (2. kolo)
  Michael Hill /  Jeff Tarango (3. kolo)
  David Prinosil /  Cyril Suk (2. kolo)
  Mark Knowles /  Brian MacPhie (3. kolo)
  Wayne Black /  Kevin Ullyett (1. kolo)
  Wayne Ferreira /  Roger Federer (3. kolo)
  Byron Black /  Alex O’Brien (1. kolo)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)
  Scott Humphries /  Sébastien Lareau ''(1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2001